

Presentación previa 
 Defensores del título:  Fernando Romboli /  Júlio Silva
 Fernando Romboli y  Júlio Silva no pudieron defender el título con éxito ya que decidieron no participar del torneo

Cabezas de serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Campeones)
  Rameez Junaid /  Simon Stadler ''(Cuartos de final)

<ol start="3">
  André Ghem /  João Souza ''(Semifinales)
  Rik de Voest /  Marcelo Demoliner ''(Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2013
Aberto de São Paulo 2013
Torneos de tenis en pista dura